Reclamo puede referirse a:
 Reclamo, el aparato que imita el sonido que emite un animal;
 Reclamo, la forma del llamado de las aves; o
 Reclamo, la indicación del comienzo de la siguiente página en los libros antiguos.